Шаркадский район () — район медье Бекеш, Венгрия. В состав района входит 11 населённых пунктов, в которых проживает 61 477 жителей. Администрация района располагается в городе Шаркад.

Населённые пункты 

Районы Бекеша